Goetheallee steht für:
 Goetheallee (Bonn), Innerortsstraße in Bonn, siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Beuel-Mitte
 Goetheallee (Dresden), Innerortsstraße in Dresden, siehe Liste der Kulturdenkmale in Blasewitz
 Goetheallee (Hamburg), Innerortsstraße in Hamburg, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Altona-Nord
 Goetheallee (Hoppegarten), Innerortsstraße in Hoppegarten, siehe Liste der Kulturdenkmale in Hoppegarten
 Goethe-Allee (Göttingen), Innerortsstraße in Göttingen

 Goetheallee, deutsches Liedduo, siehe Jochen Aldinger

Siehe auch:
 Goetheplatz
 Goethestraße
 Goetheweg